Корабель — узагальнювальний морський термін, який вживається паралельно з терміном судно;
 Військовий корабель — судно, яке має озброєння та інші технічні засоби для виконання бойових завдань, має військовий екіпаж і входить до складу військово-морських сил;
 Космічний корабель — космічний апарат для виконання різноманітних завдань у космічному просторі;
 Повітряний корабель — багатомісний повітроплавальний або авіаційний літальний апарат.
 «Корабель» — іспанський телесеріал.